Тарамунди () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 82,16 км². Население — 800 человек.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Museo de los molinos
 Federación Asturiana de Concejos 
 Guía del Occidente. Taramundi
 Página con numerosas fotos de Taramundi, bajo licencia de Creative Commons

Муниципалитеты Астурии
Населённые пункты Астурии